„Високо напрежение“ () е американски научнофантастичен сериал, базиран на едноименния филм от 2011 г., а действието му се развива четири години по-късно. Главният герой е Брайън Финч, чиято роля се изпълнява от Джейк Макдорман, който открива силата на загадъчен наркотик с наименованието NZT-48, увеличаващ коефициента му на интелигентност и даващ му възможността да си спомня всичко, което някога е чел, чувал или виждал. Сериалът е поръчан от CBS на 8 май 2015 г., а премиерата му е на 22 септември 2015 г.

На 23 октомври CBS обявява, че първи сезон ще съдържа 22 епизода. На 25 май 2016 г. е обявено, че сериалът е спрян след само един сезон.

Актьорски състав

Главен състав 
 Джейк Макдорман – Брайън Финч
 Дженифър Карпентър – Ребека Харис
 Мери Елизабет Мастрантонио – Назрин Поран
 Хил Харпър – Спелман Бойл

Периодичен състав 
 Брадли Купър – сенатор Еди Мора
 Рон Рифкин – Денис Финч
 Блеър Браун – Мари Финч
 Меган Гинан – Рейчъл Финч
 Том Дегнан – Айк
 Майкъл Джеймс Шоу – Майк
 Колин Салмън – Джаръд Сандс
 Джорджина Хейг – Пайпър Беърд
 Дезмънд Харингтън – Кейси Рукс

Епизоди

„Високо напрежение“ в България 
В България сериалът започва на 6 септември 2016 г. по Fox с разписание от вторник до петък от 21:00. Дублажът е на студио Доли. Ролите се озвучават от артистите Татяна Захова, Таня Димитрова, Камен Асенов, Стефан Сърчаджиев-Съра и Илиян Пенев.

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Американски сериали
Криминални сериали
Драматични сериали
Предавания на Си Би Ес